Petauke steht für:

 Petauke (Sambia), Ort in Sambia
 Petauke (Distrikt), Distrikt in Sambia